Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 probíhala okolo poloviny února 2019. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jehož členové do soutěže nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený francouzsko-finský pár Jérémy Chardy a Henri Kontinen, který ve finále za 1.40 hodin zdolal nizozemsko-rumunskou dvojici Jean-Julien Rojer a Horia Tecău po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Chardy vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kontinena to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství. Na cestě do finále vyhráli Chardy s Kontinenem v každém kole supertiebreak.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Nikola Mektić (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2019
ATP Tour 2019